Велико Кърджиев може да се отнася за:

 Велико Тодоров Кърджиев (р. 1858) – български артилерийски полковник
 Велико Василев Кърджиев (р. 1859) – български кавалерийски полковник